Lantana puede referirse a:

 Lantana, un género de plantas de la familia Verbenaceae.
 Lantana camara, una especie botánica de la familia de las Verbenaceae.
 Lantana (largometraje), es una película australiana dirigida por Ray Lawrence.
 Lantana: donde nace el instinto es una novela de terror escrita por Darío Vilas.
 Lantana (Mortal Kombat), Personaje del videojuego Mortal Kombat.
 Lantana (cantante), cantante española.
 Lantana (Florida), pueblo en el condado de Palm Beach, estado estadounidense de Florida.
 Lantana (Texas), lugar designado por el censo en el condado de Denton, estado estadounidense de Texas.
 FC Lantana Tallinn, un club de fútbol de Estonia.
 El nombre común de la planta Viburnum lantana.